Ternate (Italië) - een stad in Italië
 Ternate (Cavite) - een gemeente in de Filipijnse provincie Cavite

Gebieden in Indonesië (voormalig Nederlands-Indië) 
 Ternate (eiland) - een eiland binnen de provincie Noord-Molukken
 Ternate (VOC-gebied) - een VOC-gebied op dit eiland
 Ternate (residentie) - een residentie op dit eiland
 Sultanaat Ternate - een historische staat op dit eiland
 Ternate (stad) - de hoofdplaats van dit eiland
 Ternate (taal) - een West-Papoeataal in Indonesië, onder andere op dit eiland

Zie ook 
 Ternat (doorverwijspagina)